

C05A 	Aranyér elleni lokális készítmények

C05AA  Kortikoszteroidot tartalmazó készítmények
{|

|-
|C05AA01 || width="100" | Hidrokortizon        || width="100" | Hydrocortisone         || Hydrocortisonum, Hydrocortisoni acetas, Hydrocortisoni hydrogenosuccinas
|-
|C05AA04 || width="100" | Prednizolon          || width="100" | Prednisolone           || Prednisolonum, Prednisoloni acetas, Prednisoloni natrii phosphas, Prednisoloni pivalas
|-
|C05AA05 || width="100" | Betametazon          || width="100" | Betamethasone          || Betamethasonum, Betamethasoni acetas, Betamethasoni dipropionas, Betamethasoni natrii phosphas, Betamethasoni valeras
|-
|C05AA06 || width="100" | Fluorometholon      || width="100" | Fluorometholone
|-
|C05AA08 || width="100" | Fluocortolon        || width="100" | Fluocortolone          || Fluocortoloni pivalas
|-
|C05AA09 || width="100" | Dexametazon        || width="100" | Dexamethasone          || Dexamethasonum, Dexamethasoni acetas, Dexamethasoni isonicotinas, Dexamethasoni natrii phosphas
|-
|C05AA10 || width="100" | Fluocinolon-acetonid || width="100" | Fluocinolone acetonide || Fluocinoloni acetonidum
|-
|C05AA11 || width="100" | Fluocinonid         || width="100" | Fluocinonide
|-
|C05AA12 || width="100" | Triamcinolon        || width="100" | Triamcinolone          || Triamcinolonum, Triamcinoloni acetonidum, Triamcinoloni hexacetonidum
|}

C05AB Antibiotikumot tartalmazó termékek
{|

|-
|C05AD01 || width="100" | Lidokain  || width="100" | Lidocaine  || Lidocainum
|-
|C05AD02 || width="100" | Tetrakain || width="100" | Tetracaine || Tetracaini hydrochloridum
|-
|C05AD03 || width="100" | Benzokain || width="100" | Benzocaine || Benzocainum
|-
|C05AD04 || width="100" | Cinkokain || width="100" | Cinkokain  || Cinchocaini hydrochloridum
|-
|C05AD05 || width="100" | Prokain   || width="100" | Procaine   || Procaini hydrochloridum
|-
|C05AD06 || width="100" | Oxetakain || width="100" | Oxetacaine
|-
|C05AD07 || width="100" | Pramokain || width="100" | Pramocaine
|}

C05AE Izomrelaxánsok
{|

|-
|C05AE01 || width="100" | Glicerin-trinitrát  || width="100" | Glyceryl trinitrate
|-
|C05AE02 || width="100" | Izoszorbid-dinitrát || width="200" | Isosorbide dinitrate  || Isosorbidi dinitras dilutus
|}

C05AX Aranyér elleni egyéb lokális készítmények
{|

|-
|C05AX01 || width="100" | Alumínium készítmények           || width="100" | Aluminium preparations
|-
|C05AX02 || width="100" | Bizmut készítmények, kombinációk || width="100" | Bismuth preparations, combinations
|-
|C05AX03 || colspan="2" | Egyéb készítmények, kombinációk
|-
|C05AX04 || width="100" | Cink készítmények                || width="100" | Zinc preparations
|-
|C05AX05 || width="100" | Tribenozid                       || width="100" | Tribenoside
|}

C05B Visszér kezelése

C05BA Heparinok vagy heparinoidok helyi használatra
C05BA01 Organo-heparinoid
C05BA02 Sodium apolate
C05BA03 Heparin
C05BA04 Pentosan polysulfate sodium
C05BA51 Heparinoid, combinations
C05BA53 Heparin, combinations

C05BB 	Szklerotizáló szerek lokális hatású injekcióhoz
{|

|-
|C05BB01 || width="100" | Monoetanolamin-oleát       || width="100" | Monoethanolamine oleate
|-
|C05BB02 || width="100" | Polidokanol                || width="100" | Polidocanol
|-
|C05BB03 || width="100" | Invertcukor                || width="100" | Invert sugar
|-
|C05BB04 || width="100" | Nátrium-tetradecil-szulfát || width="100" | Sodium tetradecyl sulfate
|-
|C05BB05 || width="100" | Fenol                      || width="100" | Phenol
|-
|C05BB56 || colspan="2" | Glükóz kombinációban
|}

C05BX 	Egyéb szklerotizáló szerek
C05BX01 Calcium dobesilate
C05BX51 Calcium dobesilate, combinations

C05C 	Kapilláris stabilizáló szerek

C05CA  Bioflavonoidok
{|

|-
|C05CA01 || width="100" | Rutozid     || width="100" | Rutoside       || Rutosidum trihydricum
|-
|C05CA02 || width="100" | Monoxerutin || width="100" | Monoxerutin
|-
|C05CA03 || width="100" | Diozmin     || width="100" | Diosmin        || Diosminum
|-
|C05CA04 || width="100" | Troxerutin  || width="100" | Troxerutin     || Troxerutinum
|-
|C05CA05 || width="100" | Hidrozmin   || width="100" | Hidrosmin
|-
|C05CA51 || colspan="2" | Rutozid kombinációban
|-
|C05CA53 || colspan="2" | Diozmin kombinációban
|-
|C05CA54 || colspan="2" | Troxerutin kombinációban
|}

C05CX Egyéb kapilláris stabilizáló szerek
{|

|-
|C05CX01 || width="100" | Tribenozid   || width="100" | Tribenoside
|-
|C05CX02 || width="100" | Naftazon     || width="100" | Naftazone
|-
|C05CX03 || width="100" | Vadgesztenye || width="100" | Hippocastani semen
|}

C05